Olimpia Olsztynek – polski klub piłkarski z siedzibą w Olsztynku, założony 15 kwietnia 1946 roku. Aktualnie występuje w forBET IV lidze .

Sukcesy 
 Awans do 3 ligi 
 Występy w III lidze
 Zdobycie wojewódzkiego Pucharu Polski w sezonie 2015 w Górowie Iławeckim 
Finalista wojewódzkiego Pucharu Polski w sezonie 2020/2021 w Ostródzie.

Sezon po sezonie (od roku 1998)

Przypisy 

Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1946
Olsztynek